CMS:
 Content Management System (система управления содержимым) — информационная система или компьютерная программа для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом.
 Color Management System (система управления цветом) — система или программа преобразования между разными моделями представления цвета различными устройствами (сканерами, принтерами, мониторами и т. п.).
 CMS — подсистема операционной системы VM (см.: Система виртуальных машин#ПДО).
 Compact Muon Solenoid (компактный мюонный соленоид) — один из детекторов элементарных частиц на Большом адронном коллайдере.
 Cytoplasmic male sterility (цитоплазматическая мужская стерильность, ЦМС) — явление полной или частичной стерильности андроцея высших растений.
 Cryptographic Message Syntax
 Cash Management System
 Central Management Software
 Customer Management System
 
 Creative Music System (Game Blaster) — звуковая карта компании Creative Technology, выпущена в 1987 году.